Rossegg bezeichnet:

 Rossegg (Gemeinde Stainz), eine Katastralgemeinde der Gemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, Österreich
 Rossegg (Gemeinde Birkfeld), eine Katastralgemeinde der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich
 Rossegg (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), ein Ort bei Gutenberg, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Rosegger
 Rosegg, Gemeinde im Bezirk Villach-Land in Kärnten, Österreich
 Schloss Rosegg
 Rossek